Виньяль () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Виньяль, Грегори (род. 1981) — французский футболист, защитник.
 Виньяль, Рене (1926—2016) — французский футболист, выступавший на позиции голкипера.
 См. также 
 Виньяле — коммуна во Франции, находится в регионе Корсика.